Arachnogyaritus celestini — вид жуков-усачей рода Arachnogyaritus из подсемейства Lamiinae. Обнаружены в юго-восточной Азии: Лаос. Мелкого размера жуки серовато-чёрного цвета. На переднеспинке два крючковидных и загнутых назад выступа. Тело покрыто многочисленными мелкими волосками. Внешне напоминает некоторых шиповатых древесных муравьёв рода Polyrhachis. Вид был впервые описан в 2016 году энтомологами Ксавье Гувернью и Франциско Витали (Musée national d’histoire naturelle de Luxembourg, Люксембург). Вместе с другими видами из Лаоса (A. andrei и A. saleuii) образует новый род Arachnogyaritus в составе трибы Gyaritini.

См. также 
 Caledomicrus mimeticus

Примечания

Литература 
 Breuning S. 1979: Revision de la tribu des Gyaritini Breun. (Coleoptera Cerambycidae). Editions Sciences Nat, France, 20 pp., 1 pl.
 Rondon J. A. & Breuning S. 1970: Lamiines du Laos. In: GRESSITT J. L. (ed.): Cerambycid-beetles of Laos (Longicornes du Laos). Pacifi c Insects Monographs 24: 315—571, fi gs. 1-54.

Ссылки 
 

Ламиины
Животные, описанные в 2016 году
Насекомые Азии
Эндемики Лаоса
Мирмекоморфия